Национальный чемпионат I 1934/1935 () — 32-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1934/1935
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1934 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1935 году